Голтвянський Олег Миколайович (8 вересня 1980; Харків, Україна) — український політичний діяч, журналіст та блогер, один зі засновників Українського національного союзу.
 Голтвянський повіт — адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії.